Rychnów bezeichnet Dörfer in Polen:
 Rychnów (Barlinek), Dorf der Gmina Barlinek in der Woiwodschaft Westpommern
 Rychnów (Blizanów), Dorf der Gmina Blizanów in der Woiwodschaft Großpolen
 Rychnów (Namysłów), Dorf der Gmina Namysłów in der Woiwodschaft Opole